Кубок Чили по футболу 2013/14 года () — 34-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на anfp.cl
 Статистика на сайте soccerway.com

2013/2014
Спорт в Чили в 2013 году
Спорт в Чили в 2014 году
Чили